Фьяве () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 1080 человек (2008 г.), плотность населения составляет 45 чел./км². Занимает площадь 24 км². Почтовый индекс — 38075. Телефонный код — 0465.

Покровителями коммуны почитаются священномученик Фабиан (папа римский) и святой Себастьян, празднование 20 января.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики